Частые — название населённых пунктов в России:
 Частые — деревня в Кишертском районе Пермского края.
 Частые — село в Частинском районе Пермского края.
 Частые — деревня в Куньинском районе Псковской области.